Успеною́рьевка () (Успено-Юрьевка) — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Успеноюрьевского сельского округа. Код КАТО — 117063100.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 37 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Щучинск.

Абсолютная высота — 426 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Клинцы — на юге, сёла Дмитриевка, Урумкай — на северо-востоке, село Лесной Хутор — на северо-западе, село Новоандреевка — на западе, село Ульгиалган — на юго-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 1460 человек (из них русские — 69%).

В 1999 году население села составляло 1162 человека (560 мужчин и 602 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 912 человек (459 мужчин и 453 женщины).

Улицы 
 ул. Высокая
 ул. Зеленая
 ул. Интернациональная
 ул. Кооперативная
 ул. Лесная
 ул. Маслозаводская
 ул. Мира
 ул. Молодежная
 ул. Садовая
 ул. Светлая
 ул. Советская
 ул. Степная
 ул. Строительная
 ул. Целинная
 ул. Школьная
 ул. Шоссейная
 ул. Элеваторная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района